John Leonard (né le  à Amherst dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2015-2016 || Gamblers de Green Bay || USHL ||48 ||5 ||4 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Gamblers de Green Bay || USHL ||58 ||19 ||15 ||34 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Université du Massachusetts à Amherst || HE ||33 ||13 ||15 ||28 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || 	Université du Massachusetts à Amherst || HE ||40 ||16 ||22 ||40 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || 	Université du Massachusetts à Amherst || HE ||33 ||27 ||10 ||37 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH ||44 ||3 ||10 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||45 ||17 ||15 ||32 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 58 || 4 || 11 || 15 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1998
Naissance à Amherst (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Predators de Nashville